Petrik oder Petrík ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Petrik (* 1968), deutscher Politik- und Sozialwissenschaftler und Hochschullehrer
 Benjamin Petrik (* 1988), österreichischer Eishockeyspieler
 Dine Petrik (* 1942), österreichische Schriftstellerin
 Eva Petrik (1931–2007), österreichische Pädagogin und Politikerin (ÖVP)
 Flora Petrik (* 1994), österreichische Politikerin
 Helmut Petrik (* 1961), österreichischer Eishockeyspieler und -trainer
 Hernán Petrik (Rodrigo Hernán Petrik Vidal; * 1994), uruguayischer Fußballspieler
 Ingrid Petrik (* 1935), österreichische Juristin
 Lajos Petrik (1851–1932), ungarischer Chemiker und Alpinist
 Larissa Petrik (* 1949), weißrussische Turnerin
 Nikolas Petrik (* 1984), österreichischer Eishockeyspieler
 Regina Petrik (* 1963), österreichische Politikerin der Grünen 
 Tomáš Petrík (* 1980), slowakischer Schachspieler
 Wolfgang Petrik (1948–2021), österreichischer Politiker und Pädagoge

Siehe auch:
 Petrick
 Pietrzyk